Абсолютный чемпионат СССР по боксу 1979 года прошёл в Ереване 20-23 декабря. В соревнованиях участвовали 12 боксёров. Абсолютным чемпионом страны стал Вячеслав Яковлев, победивший в финале Михаила Субботина.

Медалисты

Ход соревнований

Поединки за 3 место

Ссылки 
 

Абсолютные чемпионаты СССР по боксу
Чемпионаты СССР в 1979 году
1979 год в боксе
Декабрь 1979 года
Спортивные соревнования в Ереване
1979 год в Армении
Соревнования по боксу в Армении